G-band kan syfta på:

 G-band (IEEE) – frekvensband från 150 till 225 MHz
 G-band (NATO) – frekvensband från 4 till 6 GHz